

Cinema 
L'uomo di ferro (Iron Man) – film del 1951 diretto da Joseph Pevney
L'uomo di ferro (Człowiek z żelaza) – film del 1981 diretto da Andrzej Wajda

Letteratura 
L'uomo di ferro (L'Homme de fer) – romanzo di Paul Féval padre del 1855
L'uomo di ferro (El hombre de hierro) – romanzo di Rufino Blanco Fombona del 1907
L'uomo di ferro (Iron Man) – romanzo di W. R. Burnett del 1932
L'uomo di ferro (The Iron Man) – romanzo di Ted Hughes del 1968